São Jorge é parte do Município de  Alto Paraíso de Goiás, estado de Goiás, Brasil, na entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros conhecido por atrativos como: Corredeiras, Carioquinhas, Carrossel, Seriema, Sete Quedas, Saltos do Garimpão e de 120 metros. Ponto de acesso à atrativos particulares como Cordovil, Morada Do Sol, Raizama, Poço das Esmeraldas, Vale Das Pedras, Vale da Lua, é destino certo para os praticantes do Ecoturismo. 

O Turismo de Experiência conta ainda com a visitação da ASJOR (Associação de Moradores da Vila de São Jorge), Casas de Cultura, Galerias de Arte, Gastronomia, Hospedagem e Projetos de Educação.

Criada por garimpeiros que chegaram à região em busca de quartzo, tem cerca de 1000 habitantes e fica entre o vale do rio Preto (onde está o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros) e o vale do rio São Miguel - localização privilegiada que tornou o povoado um atrativo turístico conhecido internacionalmente.

Por causa do turismo, estabeleceu-se na Vila uma infraestrutura que inclui restaurantes, pousadas e comércio de artesanato.

Ligações externas

Geografia de Alto Paraíso de Goiás
Povoados de Goiás